Il doppio del torneo di tennis Challenger of Santa Clarita 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori John-Paul Fruttero e Sam Warburg che hanno battuto in finale Rik De Voest e Glenn Weiner 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Justin Gimelstob /  Brian MacPhie (primo turno)
 Scott Lipsky /  David Martin (semifinali)

 Jeff Morrison /  Scott Oudsema (quarti di finale)
 Eric Butorac /  Travis Rettenmaier (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger of Santa Clarita 2006